Lamboley ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Lamboley (1920–1999), französischer Radrennfahrer
 Paul H. Lamboley (* 1940), US-amerikanischer Jurist und Mitglied der Regulierungsbehörde Interstate Commerce Commission (1984–1989)

Siehe auch:
 Lamboley Peak, Berg im Palmerland, Antarktika